— 73-й император Японии, правивший с 5 января 1087 по 9 августа 1107 года. Имя — Тарухито.

Девизы правления 
Император правил под следующими девизами:
 Отоку (1084—1087)
 Кандзи (1087—1094)
 Кахо (1094—1096)
 Эйтё (1096—1097)
 Дзётоку (1097—1099)
 Кова (1099—1104)
 Тёдзи (1104—1106)
 Кадзё (1106—1108)

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
 

 24